O Salvador Esporte Clube Ltda. é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Salvador. O clube está parado e deve retornar às atividades em 2012 através de uma parceria com empresários. Manda seus jogos no Estádio de Pituaçu.

História 
O Salvador Esporte Clube Ltda. foi fundado em 17 de julho de 1999 por João Gualberto Vasconcelos logo após a venda da Rede Petipreço de supermercados. Com parte do dinheiro decidiu investir no futebol com a criação do Salvador EC que filiou-se a FBF e em 2000 inscreveu-se no Campeonato Baiano da 2ª Divisão. Logo no arbitral o primeiro aborrecimento: o clube teria que disputar um Torneio Seletivo para entrar na 2ª Divisão. Os oito clubes que disputaram o campeonato no ano anterior com os rebaixados Galícia e Ypiranga no lugar dos promovidos Colo-Colo e Fluminense já estavam garantidos no campeonato e os cinco novos times teriam de disputar duas vagas no Torneio Seletivo.

O Salvador EC estreou com derrota fora de casa para o Sisal Bonfinense por 1 a 0, mas recuperou-se e obteve bons resultados encerrando o Torneio Seletivo em segundo lugar atrás do Barreiras e a frente de Grapiúna, Sisal Bonfinense e ABB. Quando sua vaga na Segunda Divisão parecia estar garantida a má notícia: a partida Sisal Bonfinense 2x0 Grapiúna foi anulada devido a erro de arbitragem. A partida foi re-marcada para após o fim do Torneio Seletivo, o que irritou ainda mais os dirigentes do Salvador, para piorar o Grapiúna jogaria sabendo que precisava vencer o já eliminado e desestimulado time de Senhor do Bonfim fora de casa para obter a vaga. Não deu outra: o Grapiúna venceu por 3 a 0 e tirou o Salvador da competição.

Clubes de futebol de Salvador
Clubes de futebol fundados em 1999
Fundações na Bahia em 1999